Dit is een pagina met diverse statistieken van voetbalclub Internazionale uit het seizoen 2009/2010.

Selectie

Verhuurd

Supercoppa

Wedstrijd

Serie A 

Onder leiding van de Portugese trainer-coach José Mourinho werd Internazionale voor de achttiende keer in de clubgeschiedenis kampioen van Italië. De club prolongeerde de titel en plaatste zich daardoor rechtstreeks voor de groepsfase van de UEFA Champions League 2010/11, net als achtervolgers AS Roma en AC Milan. Internazionale ging vanaf de zevende speelronde aan de leiding en stond die positie vervolgens niet meer af.

Wedstrijden

Eindstand

Toeschouwers

Statistieken
Bijgaand een overzicht van de spelers, die in het seizoen 2009/10 namens Internazionale uitkwamen in de Serie A. Doelman Júlio César kwam als enige speler in alle 38 duels in actie, van de eerste tot en met de laatste minuut.

Coppa Italia 

Internazionale won voor de zesde keer in de clubgeschiedenis het Italiaanse bekertoernooi. In de finale werd AS Roma met 1-0 verslagen. Het enige doelpunt van de wedstrijd kwam in de 40ste minuut op naam van Diego Milito.

Wedstrijden

Statistieken
Bijgaand een overzicht van de spelers, die in het seizoen 2009/10 namens Internazionale uitkwamen in de Coppa Italia.

UEFA Champions League

Wedstrijden

Statistieken
Bijgaand een overzicht van de spelers, die in het seizoen 2009/10 namens Internazionale uitkwamen in de UEFA Champions League.

Statistieken 

2010
Italiaanse voetbalclub 2009/10